Lalaing ist der Familienname folgender Personen:

 Antoine I. de Lalaing (1480?–1540), Comte de Hoogstraten und Statthalter von Holland und Seeland

 Georg von Lalaing (1536–1581), oranischer Statthalter
 Jacques de Lalaing (1421–1453), Diener der Herzöge von Burgund und berühmter Turnierritter
 Josse de Lalaing (1442?–1483), Statthalter von Holland und Seeland 
 Philip de Lalaing (1510–1555), Graf von Hoogstraten, Statthalter von Jülich und Geldern
 Philippe-Christine de Lalaing (1545–1582), belgische Adlige
 Simon de Lalaing (1405–1476), Kämmerer und Gouverneur am burgundischen Hof